Лінда Гарві-Вілд і Чанда Рубін були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Гарві-Вілд з - Лейлою Месхі, а Рубін - з Крісті Богерт.

Богерт і Рубін перемогли у першому колі Гарві-Вілд і Месхі.

Богерт і Рубін програли у чвертьфіналі парі Вікі Пейнтер і Ніколь Пратт.

Наґацука Кьоко і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі пару Манон Боллеграф і Лариса Нейланд з рахунком 2–6, 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Манон Боллеграф /  Лариса Нейланд (фінал)
n/a
 Лінда Гарві-Вілд /  Лейла Месхі (1-ше коло)
 Джинджер Гелгесон-Нілсен /  Рейчел Макквіллан (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1995 Schweppes Tasmanian International Doubles Draw

парний розряд